Clásica del Oeste-Doble Bragado — національна шосейна велогонка Аргентини. Складається з сімох етапів.

Переможці

Посилання 
 Результати 

Велогонки
Велоспорт в Аргентині
Спортивні змагання в Аргентині
1922 в аргентинському спорті